Armentières é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Nord. Estende-se por uma área de 6,28 km².

Demografia